Greater Natal International Airport (portugisiska: Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, franska: Aéroport international de Grande Natal) är en flygplats i Brasilien.   Den ligger i kommunen São Gonçalo do Amarante och delstaten Rio Grande do Norte, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Brasília. Greater Natal International Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Greater Natal International Airport är huvudsakligen platt. Greater Natal International Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Greater Natal International Airport. Runt Greater Natal International Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Natal,  km öster om Greater Natal International Airport.

Omgivningarna runt Greater Natal International Airport är huvudsakligen savann.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Rio Grande do Norte